Vaux ist ein Ortsname

in Belgien
 Vaux sur Sûre in der Provinz Luxembourg

in Frankreich
 Vaux (Allier), Gemeinde im Département Allier
 Vaux (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Vaux (Moselle), Gemeinde im Département Moselle
 Vaux (Vienne), Gemeinde im Département Vienne
 Vaux, Ortschaft in der Gemeinde Viry im Département Haute-Savoie
 Vaux (Yonne), ehemalige Gemeinde im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Vaux-Andigny, Gemeinde im Département Aisne
Vaux-Champagne, Gemeinde im Département Ardennes
Vaux-devant-Damloup, Gemeinde im Département Meuse
Vaux-en-Amiénois, Gemeinde im Département Somme
Vaux-en-Beaujolais, Gemeinde im Département Rhône
Vaux-en-Bugey, Gemeinde im Département Ain
Vaux-en-Dieulet, Gemeinde im Département Ardennes
Vaux-en-Pré, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
Vaux-en-Vermandois, Gemeinde im Département Aisne
Vaux-et-Chantegrue, Gemeinde im Département Doubs
Vaux-Lavalette, Gemeinde im Département Charente
Vaux-le-Moncelot, Gemeinde im Département Haute-Saône
Vaux-le-Pénil, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
Vaux-le-Vicomte, Schloss
Vaux-lès-Mouron, Gemeinde im Département Ardennes
Vaux-lès-Mouzon, Gemeinde im Département Ardennes
Vaux-lès-Palameix, Gemeinde im Département Meuse
Vaux-les-Prés, Gemeinde im Département Doubs
Vaux-lès-Rubigny, Gemeinde im Département Ardennes
Vaux-lès-Saint-Claude, Gemeinde im Département Jura
Vaux-Marquenneville, Gemeinde im Département Somme
Vaux-Montreuil, Gemeinde im Département Ardennes
Vaux-Rouillac, Gemeinde im Département Charente
Vaux-Saules, Gemeinde im Département Côte-d'Or
Vaux-sous-Aubigny, Gemeinde im Département Haute-Marne
Vaux-sur-Aure, Gemeinde im Département Calvados
Vaux-sur-Blaise, Gemeinde im Département Haute-Marne
Vaux-sur-Eure, Gemeinde im Département Eure
Vaux-sur-Lunain, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
Vaux-sur-Mer, Gemeinde im Département Charente-Maritime
Vaux-sur-Poligny, Gemeinde im Département Jura
Vaux-sur-Saint-Urbain, Gemeinde im Département Haute-Marne
Vaux-sur-Seine, Gemeinde im Département Yvelines
Vaux-sur-Seulles, Gemeinde im Département Calvados
Vaux-sur-Somme, Gemeinde im Département Somme
Vaux-sur-Vienne, Gemeinde im Département Vienne
Vaux-Villaine, Gemeinde im Département Ardennes

in der Schweiz
Vaux-sur-Morges (VD)

Vaux steht für:
 Vaux (Band), eine Musikgruppe
 Fort Vaux, eine französische Festung im Ersten Weltkrieg
 Vaux (Fluss), ein Nebenfluss der Aisne in Frankreich

Vaux ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Cadet de Vaux (1743–1828), französischer Apotheker, Chemiker und Agrarwissenschaftler
 Bernard Carra de Vaux (1867–1953), französischer Arabist und Mathematikhistoriker
 Calvert Vaux (1824–1895), amerikanischer Architekt und Landschaftsgärtner
 Christian Carra de Vaux Saint Cyr (1888–1954), französischer Diplomat
 Gaston Albert Joseph Marie Moisson de Vaux Saint Cyr (1875–1953), französischer Diplomat
 Jacques Alexandre François Allix de Vaux (1768–1836), französischer General und Graf
 John de Vaux († 1287), englischer Adliger und Beamter 
 Nicolas Vaux, 1. Baron Vaux of Harrowden († 1523), englischer Peer und Politiker
 Richard Vaux (1816–1895), US-amerikanischer Politiker
 Roland de Vaux (1903–1971), französischer Dominikaner-Pater, Bibelwissenschaftler und Archäologe
 Thiery de Vaux (1748–1820), österreichischer Feldzeugmeister und Festungsbauer
 William Vaux († 1471), englischer Ritter

ferner der Zusatz eines Personennamens

 Noël de Jourda, comte de Vaux (1705–1788), Marschall von Frankreich

Siehe auch:
 Le Vaux
 De Vaux
 Veaux
 Vaulx
 Vaud
 Devaux
 Deveaux